Die Fußball-Bezirksklasse Pommern 1937/38 war die fünfte Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Pommern im Sportgau Pommern. Die Bezirksklasse wurde in dieser Spielzeit auf vier Klassen verkleinert. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Pommern 1938/39, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. In diesem Rundenturnier setzten sich der LSV Pütnitz und die SV Nordring Stettin durch und spielten in der kommenden Saison erstklassig.

Bezirksklasse Grenzmark 

|}

Bezirksklasse Mitte 

|}

Bezirksklasse Ost 

|}

Bezirksklasse West 

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1937
Fußballsaison 1937/38